Èfors, càrrec de govern que va existir a Esparta i en alguns altres estats de l'Antiga Grècia
 Biografies:
 Èfor, historiador grec 
 Èfor el jove, historiador grec